Un évent correspond à une sortie ou entrée d'air. Ce terme peut désigner :
 En biologie : un évent, la narine simple ou double des cétacés.

Autres 
 En architecture, l'évent est une ouverture ménagée dans une construction pour l’échappement des gaz (poste de tir, magasin à poudre).
 En mécanique des fluides, on l'utilise pour éviter que la pression s'accumule dans une bonbonne fermée, par exemple.
Sur un réservoir de liquide ou une enceinte fermée, un évent permet une admission d'air extérieur qui permet de compenser la baisse de volume de liquide dans le réservoir ou dans un volume fermé, et/ou de compenser une éventuelle surpression qui mettrait en danger l'intégrité structurelle du réservoir ou le bon fonctionnement d'une machine. Il est aussi appelé familièrement "reniflard".
 Dans les MMOGs (jeu en ligne massivement multijoueur), désigne un événement organisé par l'équipe d'animation.
 On peut parler de l'évent d'un volcan (sortie de lave par une fissure volcanique) ou d'un geyser (sortie d'eau).
 En karstologie, un évent est un orifice pouvant évacuer le trop-plein d'une rivière souterraine en cas de crue.
 En anglais, « event » signifie évènement :
 en art contemporain, un event désigne une œuvre qui se caractérise par le fait que c'est le spectateur qui la constitue.
 en musique, un event ou événement est un festival de musique électronique.